Widmann steht für:
 Widmann (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Widmann (Gelehrtenfamilie), deutsche Gelehrtenfamilie aus Schwäbisch Hall
 Widmann-Sedlnitzky, österreichisches Hochadelsgeschlecht
 Dyckerhoff & Widmann AG, ehemaliger deutscher Baukonzern, siehe Dywidag
 Papierfabrik Widmann, siehe Widmann’sche Papiermaschinenfabrik

Siehe auch:
 Villa Widmann
 Whitman
 Widman
 Wiedmann
 Witmann
 Wittman
 Wittmann